

Topônimos

Itália 
Palermo — comuna da província de Palermo, região da Sicília
Palermo (província) — província da região da Sicília

Argentina 
Palermo (Buenos Aires) — bairro da cidade  de Buenos Aires

Colômbia
Palermo (Huila)

Estados Unidos 
Palermo (Dacota do Norte) — cidade do estado de Dacota do Norte

Uruguai
Palermo (Montevidéu), bairro

Pessoas 
Martín Palermo — ex-futebolista argentino
Lucia Palermo — remadora argentina

Outros 
Unione Sportiva Città di Palermo — clube de futebol da cidade de Palermo
10001 Palermo — asteroide da cintura principal
Pedra de Palermo — designação atribuída a um fragmento de uma pedra
Hipódromo Argentino de Palermo — empresa privada ligada às corridas de cavalos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes